Table des caractères Unicode U+1F030 à U+1F09F.

Dominos (Unicode  5.1) 
Utilisés pour représenter les pièces du jeu de dominos.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (1F000-1FFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Domino Tiles, table sur le site Unicode.

01F03